Der 59. Grand Prix de Denain 2017 war ein französisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen startete und endete in Denain nach 196,4 km. Das Radrennen fand am Donnerstag, den 13. April 2017, statt. Es gehört zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 1.HC eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 

Offizielle Website

Radrennen 2017